Alagona – famiglia nobile siciliana
 Artale I Alagona – nobile, politico e militare siciliano
 Artale II Alagona – nobile, politico e militare siciliano
 Blasco I Alagona – nobile e militare aragonese
 Blasco II Alagona – nobile e militare aragonese
 Giovanni Battista Alagona – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Moncada Alagona – nobile, politico e militare italiano
 Manfredi Alagona – nobile, politico e militare siciliano
 Maria Alagona – nobildonna siciliana